Audun Myhre (1958) – ex calciatore norvegese
John Myhre (1959) – scenografo statunitense
Lars Elton Myhre (1984) – ex sciatore alpino norvegese
Petter Myhre (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
Thomas Myhre (1973) – ex calciatore norvegese
Wencke Myhre (1947) – cantante norvegese